Die 2. Bundesliga Snooker ist in Deutschland die zweithöchste Spielklasse im Snooker. Erstmals ausgetragen wurde sie in der Saison 1998/99.

Sie wird in zwei Staffeln (Nord und Süd) mit jeweils acht Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jede andere Mannschaft aus ihrer Staffel. Die beiden Staffelsieger steigen in die 1. Bundesliga Snooker auf.

Meister der 2. Bundesliga Snooker

Abschlusstabellen

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2021/22

2022/23

Quellen 

Bundesliga 2 Snooker
Snooker #2